Браун, Тимоти Рэй — американец, считающийся первым человеком, который вылечился от СПИДа; диагноз был поставлен ему в 1995 году, во время учёбы в Берлине, из-за чего он получил прозвище «Берлинский пациент» (англ. The Berlin Patient).
 Навальный, Алексей Анатольевич — российский оппозиционный лидер, называть которого по имени в публичных выступлениях избегают официальные представители власти, используя такие выражения, как «этот господин», «некоторые деятели», «персонаж», «берлинский пациент» (после отравления в Томске и лечения в берлинской клинике «Шарите») и т. п.

Примечания